Ko o KO puede referirse a:
 KO, iniciales de Knock Out, término empleado en deportes de contacto como el boxeo para referirse a tumbar a un adversario de un golpe.
 La transliteración del kana japonés こ.
 La regla del ko en el juego de mesa go.
 Ko (子, niño) es el último carácter de muchos nombres japoneses de mujer, como Chieko, Aiko, Natsuko...
 El idioma coreano, por su código ISO 639-1.
 kiloocteto, una unidad de almacenamiento de información.
 Ko, Agua en mapudungún.

 KO, en la bolsa de valores corresponde a la abreviatura de las acciones de Coca Cola Company.